Радек Штепанек (; *27 листопада 1978) — чеський тенісист-професіонал. Найбільшим успіхом є вихід до чвертьфіналу Вімблдонського турніру 2006 року в одиночному розряді, де чех поступився Йонасу Бйоркману. Завдяки цьому він досяг 8-ї позиції в чоловічому рейтингу ATP. На турнірах серії Masters двічі грав у фіналі, але щоразу поступався суперникам, Марату Сафіну в 2004 році і Томмі Робредо — в 2006. Брав участь в Олімпіаді в Пекіні, однак програв уже в першому колі.

Більш відомий виступами в парному розряді. За кар'єру виграв 13 турнірів. 2002 року в парі з співвітчизником Іржі Новаком дійшов до фіналу US Open, але чехи поступилися в трьох сетах. Штепанек знову грав у фіналі US Open 2012 у парі з Леандером Паесом, але їхня пара поступилася братам Браянам у двох сетах.

Джерела 
 Офіційний сайт ATP 

Чеські тенісисти
Переможці Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу
Переможці Відкритого чемпіонату США з тенісу
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2008
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2012
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2016
Олімпійські медалісти з тенісу
Чеські бронзові олімпійські медалісти
Переможці турнірів Великого шлему в парному розряді